

Toponyme 

 Morató, ville de l'Uruguay.
 Francisco Morato, ville brésilienne.

Personnes

Patronyme 

 Agustín Gómez Morato (1879-1952), général espagnol ;
 
 Nina Morato (1966-), auteur-compositeur-interprète et actrice française.

Pseudonyme 

 Morato, Felipe Rodrigues Da Silva (2001-), footballeur brésilien.

Patronyme portugais